Contrôle de vitesse par balises
 Kölner Verkehrs-Betriebe
 The KVB